

Religie 
 Paulus (apostel) (Engels: Saint Paul), een apostel

Geografie

Europa 
 St. Paul's Bay oftewel San Pawl il-Baħar, een plaats en gemeente in Malta
 Islands of St. Paul, twee kleine eilandjes in Malta

Verenigde Staten 
 Saint Paul (eiland), een eiland in Alaska
 St. Paul (Arkansas), een plaats in Arkansas
 St. Paul (Indiana), een plaats in Indiana
 St. Paul (Iowa), een plaats in Iowa
 St. Paul (Kansas), een plaats in Kansas
 Saint Paul (Minnesota), de hoofdstad van de Amerikaanse staat Minnesota
North St. Paul (Minnesota)
South St. Paul (Minnesota)
West St. Paul (Minnesota)
St. Paul Park (Minnesota)
 St. Paul (Missouri), een plaats in Missouri
 St. Paul (Nebraska), een plaats in Nebraska
 St. Pauls (North Carolina), een plaats in North Carolina
 St. Paul (Oregon), een plaats in Oregon

Canada 
 St. Paul (Canada), een gemeente in Alberta
 St. Pauls (Newfoundland en Labrador), een gemeente in Newfoundland en Labrador
 St. Pauls (Nova Scotia), een plaats in Nova Scotia

Elders 
 St Paul's Subterranean River National Park, een nationaal park in de Filipijnse provincie Palawan
 Saint Paul (Antigua en Barbuda), een parish van Antigua en Barbuda
 Saint Paul (Dominica), een parish van Dominica

Personen 
 DJ St. Paul, een Nederlandse dj

Zie ook 
 Sint-Pauluskathedraal (doorverwijspagine)
 Sint-Pauluskerk (doorverwijspagina)
 Saint-Paul (doorverwijspagina Franse plaatsnamen)
 San Pablo (doorverwijspagina Spaanse plaatsnamen)